Камен може да се односи на:

 Камен, дио стијене
 Драги камен, вриједни минерали који се употребљавају у изради накита
 Грађевински камен, грађевински материјал
 Камен мудрости, митска супстанца везана за алхемију
 Камено доба, најстарије раздобље праисторије

или

 Камен (Чајниче), насеље у општини Чајниче, Република Српска, БиХ
 Камен (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Камен (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ
 Камен (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ
 Камен (Сплит), насеље у општини Сплит, Далмација
 Камен (Немачка), насеље у области Рур, Република Њемачка
 Камен (Дјечин), насеље у округу Дјечин, Устечки крај, Чешка Република
 Камен (Пелхримов), насеље у округу Пелхримов, крај Височина, Чешка Република
 Камен (Хавличкув Брод), насеље у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република

или

 Камен (вулкан), вулкан на полуострву Камчатка, Руска Федерација

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Камен“
 Бели Камен
 Каменица
 Камењар